Панданът (Pandanus) е род едносемеделни растения от семейство Панданови (Pandanaceae).

Разпространение 
Тези растения са подобни на палми дървета и храсти, родом от тропиците и субтропиците на Стария свят. Най-голям брой видове се срещат в Мадагаскар и Малезия. Популярните имена включват pandan, screw palm и screw pine.

Приложения 
Панданусът има множество приложения, според всеки тип и местоположение. Някои видове са източник на храна, докато други осигуряват суровина за дрехи, тъкане на кошници и подслон.

Видове 
Родът включва около 750 приети вида.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Източници 

Панданоцветни
Дървета